Командный чемпионат мира 2017 — проходил с 16 по 27 июня в Ханты-Мансийске (Россия).

Место проведения: Югорская шахматная академия.

Регламент 
 Каждая команда состоит из 6 человек: 4 игрока, один запасной и капитан
 Предлагать ничью до 30 хода запрещено.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, потом 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Расписание соревнования 
 Открытие чемпионата: 16 июня
 Игровые дни: 17—21, 23—26 июня
 Выходной день: 22 июня
 Церемония закрытия: 26 июня
 Отъезд: 27 июня

Составы команд

Движение по турам

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт командного чемпионата мира

Июнь 2017 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2017 год в шахматах
Чемпионаты мира в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Международные соревнования по шахматам в России
Спорт в России в 2017 году
Чемпионаты мира в России